Albaredo Arnaboldi – comune italiano in provincia di Pavia
 Albaredo d'Adige – comune italiano in provincia di Verona
 Albaredo per San Marco – comune italiano in provincia di Sondrio
 Albaredo – frazione di Vallarsa in provincia di Trento
 Albaredo – frazione di Vedelago in provincia di Treviso